Langdon ist der Familienname folgender Personen:

 Chauncey Langdon (1763–1830), US-amerikanischer Politiker
 Darren Langdon (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 David Langdon (1914–2011), englischer Karikaturist und Illustrator
 Elizabeth Langdon Williams (1879–1981), US-amerikanische Mathematikerin, Physikerin und Astronomin
 Harry Langdon (1884–1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeffrey Langdon (* 1975), kanadischer Eiskunstläufer
 Joan Langdon (* 1951), amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Joan Langdon (1922–2022), kanadische Schwimmerin; siehe Joan McLagan
 John Langdon (1741–1819), US-amerikanischer Politiker
 John Langdon Down (1828–1896), britischer Arzt mit dem Fachgebiet Neurologie; Namensgeber für das Down-Syndrom
 Ross Langdon (1980–2013), australisch-britischer Architekt
 Ross Langdon (Wasserballspieler) (* 1951), australischer Wasserballspieler und Olympiateilnehmer
 Royston Langdon (* 1972), englischer Musiker
 Stephen H. Langdon (1876–1937), amerikanisch-britischer Altorientalist
 Steve Langdon (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Sue Ane Langdon (* 1936), US-amerikanische Schauspielerin
 Trajan Langdon (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Verne Langdon (1941–2011), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Woodbury Langdon (1739–1805), US-amerikanischer Politiker und Jurist

Langdon steht außerdem als Name für:
 Robert Langdon, die Hauptfigur in mehreren Romanen von Dan Brown

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Langdon (Georgia)
 Langdon (Iowa)
 Langdon (Kansas)
 Langdon (Minnesota)
 Langdon (Missouri)
 Langdon (New Hampshire)
 Langdon (New York)
 Langdon (North Dakota), im Cavalier County
 Langdon (Pennsylvania)
 Langdon (Washington)
 Langdon Bay (Minnesota)

im Vereinigten Königreich:
 Langdon (Cornwall)
 Langdon (Devon)
 Langdon (Kent)
 Langdon (Pembrokeshire)
 Langdon Bay (Kent)
 Langdon Hills, Essex

in Kanada:
 Langdon (Alberta)

Sonstiges:
 ein männlicher Vorname, Langdon (Vorname)
 Langdon Park (DLR), eine Station der Docklands Light Railway (DLR) im Londoner Stadtbezirk London Borough of Tower Hamlets

Siehe auch:
 Langdon River, der Name zweier Flüsse in Australien
 Langdon Township
 Landon (Name), eine Personennamens-Variante von Langdon
 Langton